Continental Circus (groep), een verzamelnaam van motorcoureurs 
 Continental Circus (film), een film over deze groep motorcoureurs
 Continental Circus (album), muziek uit deze film
 Continental Circus (game), racesimulatie-computerspel